Поддубное — название населённых пунктов:

Россия 
 Поддубное — село в Россошанском районе Воронежской области.
 Поддубное — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Поддубное — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области, Низовское сельское поселение.
 Поддубное — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области, Новомосковское сельское поселение.
 Поддубное — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Поддубное — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Поддубное — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Поддубное — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Поддубное — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Поддубное — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Поддубное — село в Инзенском районе Ульяновской области.
 Поддубное — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Поддубное — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

Украина 
 Поддубное — село в Софиевском районе Днепропетровской области, ликвидировано в 1989 году.
 Поддубное — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Поддубное — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Поддубное — село в Сокальском районе Львовской области.

См. также 
 Поддубновка